Iken – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Iken.in
 japońska wersja nazwy chińskiej sztuki walki yiquan